Vital'O F.C. - burundyjski klub piłkarski z siedzbią w Bużumburze, występujący w Amstel Ligue (najwyższej klasie rozgrywkowej swego kraju).

Sukcesy

 15-krotny mistrz Burundi: 1979, 1982, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992, 1994, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2009, 2010
 12-krotny zdobywca Pucharu Burundi: 1982, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 
 1-krotny finalista Afrykańskiego Pucharu Zdobywców Pucharów: 1992

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Burundyjskie kluby piłkarskie